Брита́нское кла́дбище () — ряд кладбищ, основанных в разных странах выходцами из Британской империи.

  — некрополь в Сондике, Испания.
  — некрополь в Буэнос-Айресе, Аргентина.
  — некрополь в Кальяо, Перу.
 Британское кладбище (Мадрид) — некрополь в Мадриде, Испания.
  — некрополь в Монтевидео, Перу.
  — некрополь в Элваше, Португалия.

См. также 
 Английское кладбище